Накоряков — славянская фамилия:
 Накоряков, Владимир Елиферьевич (1935—2018) — российский учёный и педагог, академик РАН, лауреат Государственной премии СССР.
 Накоряков, Михаил Николаевич (род. 1950) — заслуженный тренер России (водное поло).
 Накоряков, Николай Никандрович (1881—1970) — российский и советский публицист, книгоиздатель, революционный деятель. Член Союза писателей СССР.